Фили́пп Ива́нович Го́ликов () — советский военачальник, Маршал Советского Союза (8 мая 1961 года). Член ЦК КПСС (1961—1966).

Биография

Молодые годы 
Филипп Голиков родился  года (в некоторых источниках  года) в деревне Борисовой Зырянской волости Камышловского уезда Пермской губернии (ныне деревня Борисова входит в состав Верхнеключевского сельсовета  Курганской области). Русский, из крестьян: отец — Иван Николаевич, сельский фельдшер, мать — Васса Васильевна, крестьянка. Иван Николаевич был солдатом в гарнизонном лазарете в Тобольске, выучился на ротного фельдшера, служил фельдшером в гарнизонном лазарете в Тобольске. Окончив в 1908 году военную службу, год работал на фельдшерском пункте в селе Покровском, затем вернулся в Борисово. Участник Первой Мировой войны. В семье было четверо детей (старший — Филипп, Валентин, Александр, Мария).

Филипп Голиков окончил три класса школы в Борисовой в 1911 году, 7 классов уездной гимназии в Камышлове Пермской губернии в 1918 году. Учился на земскую стипендию и был освобождён от платы за учение.

Гражданская война 
Член РКП(б) с 13 апреля 1918 года. В партию вступил вместе с отцом. По поручению укома РКП(б) заведовал конторой камышловской уездной газеты «Известия» (редактор «Известий» Степан Васильевич Егоршин).

30 мая 1918 года добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Участвовал в Гражданской войне.

4 июля 1918 года отряд красноармейцев, в котором был Ф. Голиков, направлен на подавление антибольшевистского выступления крестьян в селе Тамакульском, 5 июля занял с. Тамакульское, но 11 июля отряд разбит в с. Кривском. Командир отряда Емельян Кучмей погиб. 12 июля отряд вернулся в Камышлов. 27 июля отряд оставил Камышлов.

В начале августа отряд влит в состав 3-го батальона добровольческого 1-го Крестьянского коммунистического стрелкового полка «Красные орлы». В октябре 1918 года назначен полковым корреспондентом в газету дивизии «Окопная правда» и в газету 3-й армии «Красный набат».

21 января 1919 года откомандирован на учёбу, окончил двухмесячные военно-агитаторские курсы в Петрограде в 1919 году.

В конце марта 1919 года стал агитатором в полковой пулемётной команде (командир Иван Александрович Ринк) 10-го Московского стрелкового полка Особой бригады 3-й армии Восточного фронта. Полк вступил в соприкосновение с противником в районе с. Залазнинский завод (ныне Кировская область). 

С 16 июня 1919 года Голиков секретарь политотдела Особой бригады.

С августа 1919 года — инструктор-организатор по работе в деревне политотдела 51-й стрелковой дивизии. В конце ноября 1919 года в Тюкалинске тяжело заболел сыпным тифом, несколько месяцев лечился в госпитале в Тюмени.

Политработник 
После окончания Гражданской войны 11 лет находился на политической работе в войсках. Участник подавления кулацких мятежей в Уфимской губернии.

С мая 1920 года — агитатор, затем начальник информации дивизии. С марта 1921 года — начальник политсекретариата губернского военного комиссариата. С мая 1921 года — начальник политотдела стрелковой бригады. С мая 1922 — инструктор, затем начальник отделения политотдела Приволжско-Уральского военного округа. С июня 1922 года — помощник начальника и начальник агитационно-пропагандистского отдела политуправления Западно-Сибирского военного округа.

Окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава РККА (КУВНАС) в 1929 году. С апреля 1929 года начальник агитационно-пропагандистского отдела политуправления Приволжского военного округа. С января 1931 года — военком и начальник политотдела 32-й стрелковой дивизии.

На командной работе 

В 1931 году окончил экстерном военную школу и по собственному желанию был переведён на командную работу. С ноября 1931 года — командир 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. Заочно окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе в 1933 году. С октября 1933 года — командир 61-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. С сентября 1936 года — командир 8-й отдельной механизированной бригады, с июля 1937 года — командир 45-го механизированного корпуса Киевского военного округа. В январе 1938 года назначен членом Военного совета Белорусского военного округа.

С 18 июня 1938 года по 1940 год — член Бюро ЦК КП(б) Белоруссии.

В 1938 году был освобожден от занимаемой должности и уволен из армии. К. Е. Ворошилов отказался подписать санкцию на арест Голикова. Ф. И. Голиков вновь был призван на военную службу.
С ноября 1938 года — командующий войсками Винницкой армейской группы Киевского Особого военного округа.

После переформирования Винницкой группы с 16 по 24 сентября 1939 года в Волочискую армейскую группу Украинского фронта, с 24 по 28 сентября 1939 года в Восточную армейскую группу, а затем с 28 сентября — в 6-ю армию, — командующий этого объединения, в этом качестве участвовал в Польском походе РККА в сентябре 1939 года.

Начальник ГРУ 
С 26 июля 1940 года — заместитель начальника Генерального штаба РККА — начальник Главного разведывательного управления РККА. Начальник ГРУ раз в 7-10 дней представлял спецсообщения 9-13 адресатам, среди которых обязательно были И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, С. М. Тимошенко, Г. К. Жуков, Н. Г. Кузнецов.
 
Большинство современных историков полагает, что на посту начальника ГРУ Голиков подавал руководству страны только ту информацию, которая отвечала мнению И. В. Сталина. Информация же о подготовке и сроках нападения Германии на СССР подавалась зачастую как неподтверждённая или не заслуживающая доверия. Голиков не смог решить и чисто военные задачи. В частности, зафиксировав факт сосредоточения значительного количества германских войск у границ СССР и определив цели ударов противника (Ленинград, Москва, Киев), военная разведка не вскрыла районы сосредоточения и состав ни одной из ударных наступательных группировок противника. Следствием стала неожиданно мощная сила ударов врага с первого дня войны, предрешившая крайне неблагоприятный ход боевых действий и огромные потери советских войск на первом этапе Великой Отечественной войны. Самое трагическое же в том, что зная о готовности немецких войск к вторжению, Голиков не доверял сообщениям о сроке начала войны, в частности докладывая 20 марта 1941 года И. В. Сталину, что «слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки» Полагал, что наиболее возможным сроком начала нападения на СССР будет период после победы Гитлера над Англией и заключения с ней почётного мира. .

В апреле-июне 1941 года Ф. И. Голиков сообщал о продолжавшемся сосредоточении у советской западной границы германских войск, количестве стянутых к ней дивизий, их боевом составе и численности, местах их дислокации, называл срок нападения на СССР — 22 июня 1941 года (эту дату указывали около 15 надёжных источников). С июля 1940 по июнь 1941 года ГРУ ГШ РККА направило руководству СССР 95 (только рассекреченных) сообщений о сосредоточении фашистских войск и подготовке их к нападению на СССР. Поэтому, хотя военное и политическое руководство СССР знало очень многое о готовности Германии к вторжению в СССР, само вторжение оказалось полностью внезапным.

Что касается добытых разведданных в отношении новейшей германской техники и вооружения (авиация, бронетехника, стрелково-артиллерийское вооружение, химическое оружие), то поступившая развединформация была довольно подробной и в целом позволяла военному руководству СССР сделать правильные выводы об их применении в грядущей войне (в этом плане проблема более в том, насколько эффективно была использована полученная разведчиками информация).

Великая Отечественная война 
В первые дни войны Голиков снят с поста начальника Главного разведывательного управления Генштаба РККА. 5 июля 1941 года он был назначен главой Советской военной миссии в Великобританию и в США и вскоре убыл в Великобританию. Вёл переговоры о военных поставках для СССР и об открытии второго фронта, в том числе 31 июля 1941 года был принят президентом США Франклином Рузвельтом. Его большая заслуга в том, что уже 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый британский арктический конвой с грузом самолётов и боеприпасов для фронта.

В октябре 1941 года возвращён в СССР и назначен командующим формировавшейся в Пензенской области 10-й армии. Позже армия была передислоцирована в Рязанскую область. В составе войск Западного фронта войска армии достаточно успешно наступали с начала декабря 1941 года южнее Тулы, отбросив на расстояние до 400 км от Москвы части германской 2-й танковой армии генерала Гудериана, освободив 10 городов и нанеся большие потери противнику. При этом армия не имела превосходства над противником.

С февраля 1942 года — командующий 4-й ударной армией на Калининском фронте. С апреля 1942 года — командующий войсками Брянского фронта, в июле 1942 года — командующий войсками Воронежского фронта. По мнению советских историков, неудачно руководил войсками фронта в июне — июле 1942 года, из-за чего противник сумел прорваться к Воронежу, выйти на Средний Дон и занять выгодный рубеж для удара на Сталинград.

В августе 1942 года Голиков назначен с понижением командующим 1-й гвардейской армией на Юго-Восточном и Сталинградском фронтах, участвовал в оборонительных боях на подступах к Сталинграду. С сентября 1942 года — заместитель командующего Сталинградским фронтом. В октябре 1942 года переброшен на северный участок советско-германского фронта и назначен заместителем командующего войсками Северо-Западного фронта. Через несколько дней отозван в Москву и 16 октября повторно назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба РККА. А ещё через несколько дней, 22 октября 1942 года, также повторно назначен командующим войсками Воронежского фронта.

На посту командующего этим фронтом провёл три крупные операции. В первой из них, Острогожско-Россошанской операции 13—27 января 1943 года войска фронта разгромили основные силы 2-й венгерской армии, итальянский альпийский корпус, 24-й немецкий танковый корпус. По советским данным, было захвачено до 86 000 пленных.

Во второй, Воронежско-Касторненской операции, с 24 января по 17 февраля 1943 года были окружены и разгромлены 2-й венгерский корпус и часть сил 2-й немецкой армии.

В третьей по счету, в Харьковской наступательной операции 2 февраля — 2 марта 1943 года советским войскам удалось продвинуться ещё более чем на 100 км и освободить Харьков.

Однако в четвёртой по счёту Харьковской оборонительной операции 2-25 марта 1943 года противник сумел нанести мощные удары по войскам Воронежского фронта, пробив брешь до 30 км по фронту и выйдя на коммуникации советских войск. Голиков значительно переоценил свои первоначальные успехи, не учёл измотанности и степени потерь собственных войск, не сумел наладить снабжение далеко вырвавшихся на запад войск своего фронта, полагал войска противника полностью разбитыми и не способными на активные действия. В условиях внезапного изменения обстановки Ф. И. Голиков вновь растерялся, утратил управление войсками. Для исправления ситуации на Воронежский фронт срочно был направлен Г. К. Жуков, которому пришлось принимать на себя непосредственное управление войсками.

В марте 1943 года Голиков был отозван в Москву и более на фронт никогда не направлялся. 6 апреля 1943 года назначен заместителем Народного комиссара обороны СССР по кадрам. В связи с реорганизацией руководства наркоматом обороны СССР 20 мая 1943 года был выведен из числа заместителей наркома обороны, а занимаемая Голиковым должность стала именоваться «начальник Главного управления кадров Народного комиссариата (с 1946 — Министерства) обороны СССР» (находился в этой должности по 1950 год). Одновременно с 4 октября 1944 года — уполномоченный Совета Народных Комиссаров СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. 

6 октября 1944 года было принято Постановление о деятельности Уполномоченного СНК по делам репатриации. 23 октября Ф. И. Голиков возглавил Управление Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. Достаточно быстро это ведомство с помощью НКВД СССР создало мощную инфраструктурную сеть — от репатриационных миссий, ищущих «подлежащих репатриации лиц» на территории Германии и оккупированных ею стран, до районных представителей или служб, отвечавших за приём советских граждан на местах. Составным элементом этой сети стали сборно-пересыльныe и проверочно-фильтрационные пункты и лагеря, которых было развёрнуто около 200 только за пределами СССР.

Послевоенное время 

С сентября 1950 года — командующий Отдельной механизированной армией.

С 17 мая 1956 года — начальник Военной академии бронетанковых войск Советской Армии имени И. В. Сталина.

С января 1958 года — начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, важнейшего органа по партийному руководству Вооружёнными Силами СССР. Неофициально начальник ГлавПУРа считался вторым лицом в Министерстве обороны СССР, причем Министру он подчинялся только формально, поскольку ГлавПУР на правах отдела входил в аппарат ЦК КПСС и подчинялся в первую очередь высшим партийным инстанциям.

В 1961—1966 годах — член ЦК КПСС, в 1939—1952 годах — член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). Делегат XVIII съезда ВКП(б), XIX, XX, XXI, XXII съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1-го (1938—1946) и 4-6-го (1954—1965) созывов. Был депутатом Верховного Совета Белорусской ССР.

В мае 1962 года освобожден от должности «по состоянию здоровья и в связи с переходом на пенсию». В июне 1962 года назначен генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Жил в Москве. Женат с 15 мая 1920 года (жена Зинаида Афанасьевна (1901—1969)), имел 6 детей, троих из которых пережил.

Филипп Иванович Голиков умер 29 июля 1980 года. Похоронен  в Москве (7 участок, левая сторона, 16 ряд).

Оценки современников 
Н. С. Хрущёв вспоминал
…он написал какую-то гадость Сталину против Еременко, и Сталин меня критиковал за то, что я слишком поддерживаю Еременко и не поддержал Голикова. Может он и обо мне написал какую-нибудь гадость? Это возможно. <…>Ведь действовал он недобропорядочно…

Воинские звания 
 Комбриг (26.11.1935) 
 Корпусной комиссар (31.12.1937) 
 Комкор (8.01.1938) 
 Генерал-лейтенант (4.06.1940)
 Генерал-полковник (19.01.1943) 
 Генерал армии (8.05.1959) 
 Маршал Советского Союза (8.05.1961)

Награды 
 4 ордена Ленина (22.02.1941, 21.02.1945, 20.07.1950, 15.07.1960)
 Орден Октябрьской Революции (22.02.1968)
 4 ордена Красного Знамени (20.02.1933, 3.01.1942, 3.11.1944, 20.06.1949)
 Орден Суворова 1-й степени (28.01.1943)
 Орден Кутузова 1-й степени (22.02.1944)
 Орден Трудового Красного Знамени (15.07.1980)
 2 ордена Красной Звезды (16.08.1936, 16.07.1970)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975)
 Почётное оружие с золотым изображением Государственного герба СССР (22.02.1968)

 Медали, в том числе
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1970)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975)
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938)
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958)
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1979)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)
 7 иностранных орденов и 6 иностранных медалей, в том числе
 Орден «Крест Грюнвальда» 1-й степени (Польша)
 Военный крест (Чехословакия)
 Орден Партизанской Звезды 1-й степени (Югославия)
 Орден Красного Знамени (Монголия)
 Орден Государственного флага 1-й степени (КНДР)
 Медаль «За победу над фашизмом» (Румыния)
 Дукельская памятная медаль (Чехословакия)
 Медаль «За заслуги перед народом» (Югославия)

Память 
 Улицы Голикова в различных городах мира.
 Проспект Маршала Голикова в Кургане.
 14 февраля 1990 года, к 90-летию со дня рождения Филиппа Ивановича Голикова, выпущен почтовый художественный маркированный конверт. Художник А. Карасев.
 10 февраля 2000 года, к 100-летию со дня рождения Филиппа Ивановича Голикова, выпущена почтовая карточка. Художник Б. Илюхин.

Мемуары 
 
 Голиков Ф. И. Записки начальника Разведупра, июль 1940 года — июнь 1941 года. — Москва: Родина, 2018. — 462 с. ISBN 978-5-907024-60-1.
  
 
 F. Golikov — Con mision militar en Inglaterra y EE.UU. — Издательство «Прогресс», 1988. — 135 с. — 3100 экз. на исп.яз.
 Голиков Ф. И. Незабываемые встречи. // Битва за Сталинград. 4-е издание. — Волгоград: Нижне-Волжское издательство, 1973.
 Голиков Ф. И. Резервная армия готовится к защите столицы. // Военно-исторический журнал. — 1966. — № 5. — С.64—76.
 Голиков Ф. И. Резервная армия вступает в сражение южнее Москвы. // Военно-исторический журнал. — 1966. — № 11. — С.56—68.
 Голиков Ф. И. Острогожско-Россошанская операция. // Военно-исторический журнал. — 1966. — № 11. — С.62—67.
 Голиков Ф. И. Сталинград (Воспоминания заместителя командующего фронтом). // Новая и новейшая история. — 2006. — № 1. — С.55-64.
 Голиков Ф. И. Советская военная разведка перед гитлеровским нашествием на СССР. // Военно-исторический журнал. — 2007. — № 12. — С.5—11.; 2008. — №.1. — С.27-32.

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 
 
 Маршалы Советского Союза: личные дела рассказывают. , 1996
 
 
 
 Лазарев С. Е. Голиков, Филипп Иванович // Российская историческая энциклопедия в 18 томах / Глав. ред. А. О. Чубарьян. Т. 5. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2017. С. 146—147.
 
 Они руководили ГРУ: сборник биографических очерков. — М.: Русская Разведка, 2005. — 285 с. — ISBN 5-94013-032-X. — С.174.
 
 Каримов О. В., Могильников В. А. Это были профессионалы с сильной волей, богатым жизненным опытом и неистребимым желанием служить Отечеству. Рассекреченные судьбы руководителей советской внешней разведки (1918—1941 гг.) // Военно-исторический журнал. — 2003. — № 1. — С.58-63.
 Гаврилов Д. В. «Проявил себя как крупный военачальник…». К 110-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Ф. И. Голикова. // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 10. — С.33-39.

Ссылки 
 
 Увидеть красный свет

Родившиеся в Катайском районе
Сотрудники ГРУ
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие Брянским фронтом
Воронежско-Ворошиловградская операция (1942):Участники
Участники Острогожско-Россошанской операции
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Почётные граждане Михайлова
Награждённые почётным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены Бюро ЦК КП Белоруссии
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Начальники Военной академии бронетанковых войск
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Начальники Главного политического управления Вооружённых Сил СССР
Делегаты XXIII съезда КПСС
Персоналии:Воронежский фронт
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании